Vila — tipo de povoação de tamanho intermédio entre aldeia e cidade
Vila (Roma Antiga) — tipo de moradia na Roma Antiga
Casa — alguns tipos de moradias são chamadas villas
Villa (balsa) — ferryboat italiano

Geografia 
Vila (Argentina) — comuna da província de Santa Fé

Portugal
Vila (Melgaço) — antiga freguesia portuguesa
Vila (São Mamede do Coronado) — lugar do concelho da Trofa

Pessoas 
 Adão Villaverde — político brasileiro conhecido como Villa 
Vila (futebolista) — jogador brasileiro 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos